Sirens ist der Titel

 eines Filmes, siehe Verführung der Sirenen
 eines Musikalbums der Band Savatage, siehe Sirens (Album)
 einer britischen Fernsehserie von 2011, siehe Sirens (britische Fernsehserie)
 eine US-amerikanische Fernsehserie von 2014, siehe Sirens (US-amerikanische Fernsehserie)
 The Sirens, ein Tour-Projekt der ehemaligen Metal-Sängerinnen Anneke van Giersbergen, Liv Kristine and Kari Rueslåtten